Zoran Lukić – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
Zoran Lukić – allenatore di pallacanestro serbo